Better Days (Supertramp) - lied van Supertramp
 Better Days (Bruce Springsteen) - lied van Bruce Springsteen
 Better Days (And the Bottom Drops Out) - lied van Citizen King
 Better Days (Guy Clark) - album van Guy Clark
 Better Days (Joe) - Album van Joe
 Better Days (The Bruisers) - album van The Bruisers
 Better Days (Nashville) - album van Nashville
 Better Days Comin' - album van Winger
 Better Days Not Included - album van de Donots
 Better Days (2005) - film van Raul Inglis
 Better Days (label) - Japans platenlabel, opgericht 1981
 Better Days (televisieserie) - televisieserie uit 1986 van Lorimar Productions